Praia Grande (São Paulo), gemeente in de Braziliaanse deelstaat São Paulo
 Praia Grande (Santa Catarina), gemeente in de Braziliaanse deelstaat Santa Catarina